Евге́ний Бараба́ш:
 Барабаш, Евгений Георгиевич (1926—1960) — пионер-герой, краснофлотец Черноморского флота.
 Барабаш, Евгений Петрович (1923—1992) — заслуженный пилот СССР.